Hello è una comune forma di saluto nei paesi di lingua inglese, grosso modo equivalente all'italiano "salve". Diverse altre lingue hanno saluti che hanno suoni analoghi.

Informatica 
 Hello – software per la condivisione di foto
 DOS HELLO – dischetto formattato per avviare Apple DOS

Musica 
 Hello – casa discografica italiana
 Hello – gruppo musicale statunitense
 Hello! – album degli Status Quo del 1973
 Hello – singolo di Lionel Richie del 1984, dall'album Can't Slow Down
 Hello – singolo del gruppo rock The Beloved  del 1990, dall'album Happiness
 Hello – album di Emiko Shiratori del 1991
 Hello – traccia degli Oasis, contenuta nell'album (What's the Story) Morning Glory? del 1995
 Hello – traccia degli Evanescence, contenuta nell'album Fallen del 2003
 Hello (Follow Your Own Star) – singolo promozionale di Christina Aguilera del 2004 
 Hello! (Good to Be Back) – singolo degli Scooter del 2005
 Hello – singolo di Augusto Schuster del 2007
 Hello! – singolo di Joe Inoue del 2008
 Hello! – album dei Ridillo del 2008
 Hello! – singolo di Cesare Cremonini feat. Malika Ayane, dall'album 1999-2010 The Greatest Hits del 2010
 Hello – singolo di Martin Solveig feat. Dragonette del 2010
 Hello (Paradise Kiss) – singolo di Yui del 2011
 Hello – singolo dei Karmin del 2012, dall'EP omonimo
 Hello – EP dei Karmin del 2012
 Hello – EP delle Mamamoo del 2014
 Hello – singolo di Adele, primo estratto dall'album 25 del 2015
 Hell.o – singolo di Lenny del 2016
 Hello – singolo di Mohombi del 2019
 Hello – singolo di Ugly God del 2019
 Hello – singolo di Pop Smoke del 2021

Altro 
 Hello – compagnia aerea svizzera
 Hello! – settimanale britannico